Région de l'Est (Cameroun)
 Région de l'Est (Macédoine du Nord)

Voir aussi 
 Est, une région du Burkina Faso.
 Est, une région de l'Ouganda.
 Grand Est, une région française.
 Région Est (Nouvelle-Calédonie).